Post-Impressionists: Cézanne è un documentario del 2000 basato sulla vita del pittore francese Paul Cézanne.

Collegamenti esterni
 

Film documentari biografici
Film documentari britannici
Film su Paul Cézanne